Il singolare del torneo di tennis Lorraine Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Erick Iskersky che ha battuto in finale Steve Denton 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Steve Denton (finale)
 Pat Du Pré (secondo turno)
 Sammy Giammalva (secondo turno)
 José López Maeso (primo turno, ritiro)

 Matt Doyle (secondo turno)
 Dick Stockton (primo turno)
 Gilles Moretton (primo turno)
 Bernard Fritz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lorraine Open 1982